A Fórmula molecular C4H8O pode fazer referência a:

 Butanona
 Butiraldeído
 Ciclobutanol
 Isobutiraldeído
 Tetraidrofurano

Desambiguações de ciências